USS Decatur — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера, учасника англо-американської війни (1812—1815) Стівена Декейтера-молодшого ().

 USS Decatur (1839) — шлюп, збудований у 1840 році. На службі до 1863 року. Проданий у 1865 році.
 USS Decatur (DD-5) — ескадрений міноносець типу «Бейнбрідж». На службі у складі ВМС США протягом 1902–1919 років. Зданий на злам у 1920 році.
 USS Decatur (DD-341) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». Збудований у 1922 році. На службі до 1945 року, після чого зданий на злам.
 USS Decatur (DD-936) — ескадрений міноносець  типу «Форест Шерман». Збудований у 1956 році. На службі до 1983 року. У 2004 році зданий на злам.
 USS Decatur (DDG-73) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 1998 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни